«Chameleon» puede referirse a:

Música 
 The Chameleons (1981-1987, 2000-2003), banda de postpunk británica.
 Chameleon (1993), álbum de Helloween.
 Chameleon (1972), álbum de The Four Seasons.
 Chameleon (1974), álbum de Maynard Ferguson.
 Chameleon (1976), álbum de Labelle.
 Chameleon (2004), álbum de Margaret Berger.

Videojuegos 
 Chameleon Twist, videojuego de plataformas para Nintendo 64.
 Chameleon Twist 2, secuela del juego Chameleon Twist.
 Chameleon, personaje del videojuego de lucha Mortal Kombat.